Nicola Grimaldi (1524-1593), banchiere, principe di Salerno
 Nicola Grimaldi (1645-1717), cardinale nominato da papa Clemente XI il 17 maggio 1706
 Nicola Grimaldi (1768-1845), cardinale nominato da papa Gregorio XVI il 20 gennaio 1834
 Nicola Grimaldi, politico italiano
 Nicola Bruni Grimaldi, senatore del Regno d'Italia nella XVII legislatura

Pagine correlate 
 Nicolò Grimaldi